Liquid Dynamite – cortometraggio del 1915 diretto da Cleo Madison
Liquid Dynamite – cortometraggio di animazione del 1926 della Aesop's Fables Studio